Black Sabbath – gruppo musicale heavy metal britannico fondato nel 1969.  
 I tre volti della paura (Black Sabbath) – film di Mario Bava del 1963, da cui ha preso nome il gruppo omonimo.
 Black Sabbath – canzone dei Black Sabbath del 1970 dell'album omonimo.
 Black Sabbath – canzone dei Coven del 1969 dell'album Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls.
 Black Sabbath – album di debutto dei  Black Sabbath del 1970.
 Operazione Agatha  (chiamata anche Black Sabbath,  Black Shabbat o Black Saturday) – operazione delle forze britanniche del 1946 nel Mandato di Palestina per arrestare i membri della resistenza sionista.